Obrh je lahko:

Izvir, vodotok

 obrh - občno ime za močan kraški izvir, ki se izlije po navadi izpod visoke skalne stene, ustvari majhno, a globoko jezero in nato odteče po dolini
 Obrh, reka ponikalnica na Loškem polju v Sloveniji z dvema izvornima krakoma in kraškima izviroma (Veliki Obrh, Mali Obrh)
 Obrh, reka ali njen istoimenski kraški izvir, v zgornjem toku znana tudi kot tudi Jezerščica, ponikalnica na Cerkniškem polju (v spodnjem? toku imenovana Stržen) 
 Obrh (Metlika), potok s kraškim izvirom pod hribom Veselica v Metliki, ki se izliva v Kolpo pri Rosalnicah
 Obrh (Dragatuš), eden od izvirov potoka Podturnščica (pritoka Lahinje) v vasi Obrh pri Dragatušu 
 Obrh (Šteberk), kraški izvir Lipsenjščice pri Šteberku

Naselje 
 Obrh, Dolenjske Toplice, Slovenija
 Obrh pri Dragatušu, Črnomelj, Slovenija
 Obrh, Ribnik, Karlovška županija, Hrvaška